Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 2008/09.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Bayern München won ook het officieuze duel om de Duitse supercup tegen vicekampioen FC Schalke 04 (2-0).

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Deutsche Telekom
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Eindstand

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

2008
Duitse voetbalclub 2008/09